Лавака (округ, Техас), Округ  Лавака  () — округ (графство) у штаті  Техас, США. 
 Порт-Лавака (англ. Port Lavaca) — місто в штаті Техас (США)